Popova (cràter), cràter d'impacte en el planeta Mercuri que du el nom de la pintora i dissenyadora russa Liubov Popova (1889-1924)
 Popova (possiólok), poble del territori de Primórie, a Rússia 
 Ilka Popova (Sofia, 1905 - 1979), mezzosoprano búlgara
 Liubov Popova (Ivanovskoïe, 1889 - 1924), pintora russa associada a les avantguardes de l'època revolucionària 
 Vera Ievstàfievna Popova (1867- 1896), química russa